Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Школа юных лётчиков» — центр дополнительного образования для детей школьного возраста. Курсанты школы изучают основы авиации и космонавтики, военного дела, радиотехники, занимаются физической подготовкой, имитируют полёт на авиационных тренажёрах и парапланах, совершают парашютные прыжки с самолёта и парашютной вышки.
В школе 6 курсов, где занимаются учащиеся общеобразовательных школ с 4 по 11 класс. Курсанты занимаются авиационной, военной, парашютной подготовкой, изучают военное дело, метеорологию, астрономию, историю космонавтики. В школе введены уроки мужества.

Награды ШЮЛ 
 В 1999 году ШЮЛ стала лауреатом III Московской Международной выставки «Школа — 99».
 Лауреат и дипломант I Всероссийского слёта среди военно-патриотических клубов в городе Волгограде.
 Дипломант Международной Акции в Болгарии в городе Пловдиве.
 Дипломант Всероссийского фестиваля юных авиаторов и космонавтов, проходившего в академии имени Гагарина в городе Монино.
 Лауреат II Всероссийского слёта военно — патриотических клубов в Санкт-Петербурге. Команде ШЮЛ был передан факел с предложением провести III Всероссийский слёт в городе Ижевске.
 Дипломанты Всероссийской спартакиады школьников по военно — прикладным и техническим видам спорта в городе Оренбурге.
 Участники III Слёта военно-патриотических клубов в г. Смоленске в 2004 году.
 2005 год — всероссийской спартакиаде школьников по военно-прикладным видам спорта в Москве
 2006 год — участники финала военно-спортивной игры «Победа» в Казани
 2007 год — Дипломант Всероссийского фестиваля «Москва — авиационная», Финалист Межрегионального конкурса учреждений дополнительного образования.
 2008 год — Дипломанты Всероссийского конкурса музеев учреждений дополнительного образования авиационного профиля.
 2009 год — 2 место соревнованиях по военно-спортивному многоборью УР
 2010 год — 3 место в конкурсе мультимедийных проектов «Во славу Отечества» УР

Схема проезда 
Городской транспорт: Улица Карла Либкнехта 53 -
Автобус: 25; 47; 45(маршрутка);53(маршрутка) — пройти около 40 метров.
Троллейбус: 6; 6д; 10; 14; 2; 4.
Подробная схема проезда

Интересные факты 
В годы Великой Отечественной Войны в нынешнем здании школы юных лётчиков располагался эвакогоспиталь № 1127 с 1941 по 1945 годы.

В здании школы юных лётчиков располагается музей бортпроводницы Надежды Курченко.

Галерея

Ссылки 
 Надя Курченко: прерванный полет — Красное знамя
 официальный сайт Ижевска (Учреждения дополнительного образования)
 схема расположения на карте Ижевска.
 Правду о войне восстанавливают юные Удмуртская правда № 142 (23924)
 Ижевским детям разрешили испытать истребитель

Учреждения дополнительного образования детей России
Школы Ижевска